Треф может означать:

 приводной конец прокатного валка;
 собака породы доберман-пинчер, состоявшая на службе в сыскном отделении московской полиции в начале XX века; один из главных персонажей романа "Великосветские хулиганы";
 музыкальная группа;
 некошерный, то есть не разрешённый религиозными обрядами иудаизма, не дозволенный в пищу продукт (например, свинина).